Arsenij Aleksandrovič Tarkovskij (1907 - 1989) – poeta sovietico
 Andrej Tarkovskij (1932 - 1986) – regista sovietico, figlio di Arsenij
 Andrej Andreevič Tarkovskij (n. 1970) – regista russo, figlio di Andrej
 3345 Tarkovskij – asteroide del Sistema solare, intitolato a Andrej Tarkovskij